Artillerie-Regiment 13 oder Artillerieregiment Nr. 13 steht für: 
* Feldartillerie-Regiment „König Karl“ (1. Württembergisches) Nr. 13 der württembergischen Armee im Deutschen Kaiserreich
 Artillerie-Regiment 13 (Wehrmacht) der Wehrmacht, aufgestellt 1934 in Halberstadt
 k.u.k. Feldkanonenregiment Nr. 13 der k.u.k. Armee, aufgestellt 1885 in Sopron
 Artillerieregiment 13 (Bundeswehr) der Bundeswehr, aufgestellt 1994 in Mühlhausen/Thüringen, aufgelöst 2002